Митонтик има више значења:

 Општина Митонтик (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Митонтик (Митонтик, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Митонтик (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику